Approbation (von lateinisch approbatio „Billigung, Genehmigung“) steht für:

 Approbation (Heilberufe), staatliche Zulassung zur Berufsausübung in Deutschland
 Approbation (Kirchenrecht), die Bestätigung eines Geistlichen in seinem Amt oder einer kirchlichen Gemeinschaft
 Päpstliche Approbation, die Zustimmung oder Bestätigung eines Kirchenrechtsaktes durch den Papst

Siehe auch:

 Approbationsordnung